Il singolare del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Ventura che ha battuto in finale Victor Crivoi 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Máximo González (semifinali)
 Victor Crivoi (finale)

 Pere Riba (secondo turno)
 Adrian Cruciat (quarti di finale)
 Dominik Meffert (primo turno)
 Éric Prodon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2008